Rakkurijärvi kan syfta på

 Rakkurijärvi gruva – ett gruvprojekt i Kiruna kommun

Insjöar i Sverige

Mettä Rakkurijärvi, sjö i Kiruna kommun,  (64,8 ha)
Rakkurijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 752558-168274), sjö i Kiruna kommun,  (57,5 ha)
Rakkurijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753495-176849), sjö i Kiruna kommun,  (63,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn